Клейн () — голландське, шведське, російське прізвище, у перекладі малий.

Відомі носії 
 Альберт Де Клейн (; 1917—1990) — бельгійський футболіст, що грав на позиції нападника.
 Клейн Костянтин Феліксович ( 1958) — український співак (бас), артист капели «Думка», народний артист України (2019).
 Кріс Клейн (; 1976) — американський футболіст, півзахисник.
 Клейн Лев Самуїлович (1927) — російський історик, лінгвіст, етнограф, археолог.
 Лоуренс Роберт Клейн (; 1920—2013) — американський економіст, лауреат Нобелівської премії з економіки (1980).
 Клейн Надія Георгіївна (1921—2004) — українська художниця.
 Нукі Клейн (; 1983) — нідерландська ватерполістка, олімпійська чемпіонка (2008).
 Оскар Клейн (; 1894—1977) — шведський фізик.
 Клейн Роберт Олександрович (1913—1990) — радянський офіцер та партизан німецького походження, Герой Радянського Союзу (1944).
 Рон Клейн (; 1961) — американський політичний консультант, колишній лобіст, політик і адвокат.

Інше 
 12045 Клейн (12045 Klein) — астероїд головного поясу, відкритий 30 березня 1997 року.

Див. також 
 4-група Клейна
 Пляшка Клейна
 Рівняння Клейна — Ґордона
 Теорія Калуци — Клейна
 Формула Клейна — Нісіни
 Клайн
 Кляйн

Нідерландські прізвища